Борисково — деревня в городском округе Истра Московской области России, до 2017 года входила в состав сельского поселения Ивановское Истринского района. Население —  чел. ().

Деревня Борисково расположена приблизительно в пятистах метрах от правого берега реки Истры, на притоке Истры — , на краю поля, на западной стороне которого в 2—3 километрах находится деревня Борки. Пересалька течёт из Борков.

В Борисково имеется небольшой пруд.

С северо-западной стороны деревня оканчивается высоким крутым обрывом над речкой Пересалькой, на которую иногда приходят бобры. С восточной стороны деревня также стоит над обрывом, под которым течёт ручей, который берёт начало чуть выше Борисково. Здесь же, в этом овраге, есть два-три родника.

Ближайший магазин расположен почти у самого въезда в Борисково.

Население

Примечания

Ссылки 
 деревня Борисково (Ивановское сельское поселение)

Населённые пункты городского округа Истра